

Sigle 
 Tonnellate di portata lorda
 Trasporto pubblico locale
 TPL SA  – Trasporti pubblici della città di Lugano, in Svizzera
 TPL Linea  – Trasporti pubblici nella Provincia di Savona

Codici 
 TPL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing  di Temple / Miller (Texas) (Stati Uniti)